Kloster Maria Enzersdorf steht für:
 Franziskanerkloster Maria Enzersdorf, im Zentrum
 Klarissenkloster  Maria Enzersdorf, Zipsgasse